Het ATP-toernooi van Chengdu 2017 (met de officiële naam Chengdu Open) werd van 25 september tot en met 1 oktober 2017 gespeeld in de Chinese stad Chengdu. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Sichuan International Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chengdu
ATP-toernooi van Chengdu